Doam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Doam-myeon, Gangjin-gun, socken i Gangjin-gun, Södra Jeolla, 
 Doam-myeon, Hwasun-gun, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla,